Балашо́в-Пассажи́рский — узловая железнодорожная станция (ранее называлась Хопёр) Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в городе Балашове Саратовской области.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов,
 приём и выдача багажа,
 приём и выдача вагонных грузов (имеются подъездные пути).
Недалеко от станции расположено локомотивное депо ТЧ-15.

Поезда дальнего следования 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

История 
Железнодорожный узел Балашов имеет три железнодорожные станции: Балашов-1, Балашов-2, Балашов-Пассажирский.

Ранее пассажирские поезда следовали через станцию Балашов-1, но в последнее время все они останавливаются на станции Балашов-Пассажирский. Большой пассажирский вокзал практически не востребован и по состоянию на 2011 год находился на реконструкции.
 
Станция появилась по требованию горожан после 1985 года, так как станция Хопёр расположена за пределами города. Поезда, идущие по основной линии Лиски — Ртищево непосредственно в Балашов не попадали, поэтому, чтобы уехать из города, приходилось ехать с пересадкой. Единственный поезд в конце 1980-х годов, проходящий через город был Москва — Камышин, следовавший через Тамбов. При этом он останавливался на всех трёх станциях:   и Хопёр.

Примечания

Ссылки 
 БАЛАШОВ-ПАССАЖИРСКИЙ | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция БАЛАШОВ-ПАССАЖИРСКИЙ

Балашов
Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Здания и сооружения, построенные в 1985 году в России
1980-е годы в Саратовской области
Железнодорожные станции и платформы Саратовской области